Woodcote – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Oxfordshire
 Woodcote – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Londyn
 Woodcote (Shropshire) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire
 Woodcote – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Surrey
 Woodcote (Telford and Wrekin) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Telford and Wrekin